Моторостроителей — название улиц и площадей, а также Дворцов и домов культур, в честь .

Инфраструктура

Россия 

 Бульвар Моторостроителей в Калуге
 Площадь Моторостроителей в Казани
 Улица Моторостроителей в Перми
 Улица Моторостроителей в Рыбинске
 Улица Моторостроителей в Тутаеве
 Улица Моторостроителей в Тюмени
 Уфа
 Улица Набережная Моторостроителей
 Сквер Моторостроителей
 Проезд Моторостроителей в Ярославле

Украина 

 Проспект Моторостроителей в Запорожье

Здания 

 Дворец культуры моторостроителей в Барнауле
 Дворец культуры моторостроителей — ныне — Дворец культуры имени А. М. Добрынина в Ярославле

См. также